Чейз Центр () — это крытая арена в районе залива Мишен, Сан-Франциско, Калифорния. Здание служит домашней площадкой спортивной команды Национальной баскетбольной ассоциации Golden State Warriors и иногда используется мужской и женской баскетбольными командами Университета Сан-Франциско, входящими в Национальную ассоциацию студенческого спорта. В период c 1971 по 2019 годы Команда Golden State Warriors, базирующаяся в Бэй Эрии Сан-Франциско c 1962 года, играла свои домашние игры на стадионе Окленд Арена в городе Окленд (Калифорния). Чейз Центр открылся 6 сентября 2019 года и включает 18 064 мест для игр команды Warriors.

Арена также включает тренировочный комплекс команды Warriors, известный под наименованием центр представлений Oracle ().

Местоположение и проектирование 

Арена служащая домашней площадкой для Golden State Warriors, расположена в Сан-Франциско между 3-й и 16-й улицами. Арена состоит из множества уровней и этажей, располагает вместимостью 18064 сидячих мест и мультицелевым пространством, которое включает театральную конфигурацию со входом, с которого открывается вид на недавно построенный парк. Постройка также включает  офисных лабораторных пространства и располагает  торгового пространства. Чейз центр также включает  общественную городскую площадь/зону отдыха, разработанную ландшафтной архитектурной фирмой SWA Group. В комплекс строений арены входит парковка приблизительно на 950 автомобилей, также арена доступна для общественного транспорта вокруг всей территории.

San Francisco Municipal Railway (Muni) строит новую линию лёгкого рельсового метро, которое будет соединять арену и Калифорнийский университет в Сан-Франциско (UCSF) с отелями, конференц-центрами, которые расположены в центре города, а также с линиями метро и пригородных поездов, которые будут обслуживать всю Зону Залива. Благодаря инвестициям в размере 1 миллиарда долларов, Чейз Центр стал центром притяжения района площадью  c ресторанами, кафе, офисами, общественными городскими площадями, а также, новым общественным прибрежным парком площадью .

Постройка 

План строительства новой арены был объявлен 22 мая 2012 года, на пресс-конференции Golden State Warriors, на предложенном участке, в которой принимали участие бывший мэр Сан-Франциско Эдвин Ма Ли, бывший Комиссар НБА Дэвид Стерн, бывший вице-губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, владельцы команды Джо Лакоб и Питер Губер, и персонал команды Warriors, а также городские чиновники. Новая частно финансируемая арена стоимостью 500 миллионов долларов и вместимостью от 17 000 до 19 000 мест должна была быть построена на Пирсах 30-32 вдоль побережья залива Сан-Франциско и расположена между паромным вокзалом Сан-Франциско и парком Oracle. Спустя месяц после предложения, South Beach-Rincon-Mission Bay Neighborhood Association раскритиковала место и сказала, что второе крупное спортивное сооружение высшей лиги в этом районе сделает его больше не "семейным" районом. Бывший мэр Сан-Франциско Арт Агнос начал выступать на десятках общественных собраний против предлагаемой арены утверждая что проект прровигалютдва миллиардера не проживающие в городе и что он сильно повлияет на дорожное движение и  ид города. 30 декабря 2013 года предложение о голосовании было представлено городским властям под наименованием «Закон об ограничении высоты набережной» ().

19 апреля 2014 года команда Golden State Warriors отменила планы о строительстве на Пирсах и приобрела  площади, принадлежащей Salesforce в районе залив Мишен, Сан-Франциско за неразглашенную сумму. Арена была финансируема частно. Архитектором проекта стала компания MANICA Architecture и в планах было построить Чейз Центр к 2019 году перед началом сезона НБА. Планы по открытию Чейз Центра были отодвинуты множество раз в связи с большим количеством жалоб, связанных с месторасположением. Строительство арены началось в январе 2017 года.

В апреле 2015 года против участка в заливе Мишен выступил Альянс Мишен Бэй, который ссылался на трафик, недостаток парковок и использование пространства, которое могло быть использовано для расширения территории Университета Калифорнии Сан-Франциско (UCSF) среди других причин, которые были против строительства. Одна из жалоб, выдвигаемых ими заключалась в том, что арена была бы расположена около Детской больницы Бениоффа Университета Калифорнии Сан-Франциско и привлекла бы к увеличению дорожного движения в этом районе. Для избежания аннулирования планов по строительству Чейз Центра, представители проекта работали над решением проблем, связанных с дорожным движением и парковкой.

28 января 2016 года было анонсировано, что JPMorgan Chase приобрел права на наименование арены и что арена будет называться Чейз Центр.

Команда Golden State Warriors произвела официальную церемонию закладки фундамента для Чейз Центра 17 января 2017 года.

Открытие 

Торжественное открытие арены состоялось 6 сентября 2019 года. В открытие принимали участие группа Metallica и Симфонический оркестр Сан-Франциско. Первая предсезонная игра в Чейз Центре прошла 5 октября 2019 года, Warriors проиграли Лос-Анджелес Лейкерс со счетом 123-101. 24 октября 2019 года Warriors сыграли свою первую регулярную сезонную игру на этой арене и проиграли со счетом 141-122 Лос-Анджелес Клипперс.

Споры

Строительство и месторасположение 

Большое количество старожил города Окленда восприняли строительство новой арены для Warriors как проявление феномена джентрификации. В дополнение, множество людей, которые поддерживали Warriors в течение многих лет на стадионе Оракл-арена, чувствовали преданными решением команды о переезде в Сан-Франциско. Существует также вопрос государственных расходов связанных с новой ареной, как в Сан-Франциско, так и в Окленде.

На выборах в Сан-Франциско в 2018 году, Предложение I было включено в бюллетень для голосования как «инициатива, направленная на то, чтобы воспрепятствовать перемещению существующих спортивных команд» как прямой ответ на предложение о переезде Warriors из Окленда в Сан-Франциско. Хотя предполагалось, что этот шаг будет заблокирован, условия этого закона не имели обязательной силы. Предложение I было заблокировано 5 июня 2018 года после получения 97 863 голосов за эту меру, по сравнению с 130 916 голосами против.

Влияние пандемии COVID-19  

10 марта 2020 года городские власти Сан-Франциско объявили временный запрет на проведение публичных мероприятий и встреч с количеством участников более 1000 человек из-за текущего распространения вируса COVID-19 в США. В связи с этим запретом, Warriors объявили, что начиная с матча 12 Марта против Бруклин Нетс, их домашние игры будут проходить без участия болельщиков. Как бы там ни было, 11 марта, за один день перед запланированной игрой, администрация НБА анонсировала приостановку оставшейся части сезона 2019-20 гг. на неопределенный срок, в связи с тем, что игрок Руди Гобер был протестирован положительно на наличие вируса.

Случаи с падениями на концерте группы Phish 

17 Октября 2012 года на концерте группы Phish, человек упал с верхнего уровня Чейз Центра и скончался от полученных травм. Два других фаната также были ранены в результате падения на площадке во время того же концерта, и оба выжили с неопасными для жизни травмами.

Концерты

См. также 

Спорт в Зоне Залива Сан-Франциско

Примечания

Ссылки  
 

Спортивные сооружения, построенные в 2019 году
Спортивные арены Национальной баскетбольной ассоциации
Здания JPMorgan Chase
Спортивные сооружения Сан-Франциско